Врба може бити:

 Врба, дрво
 Мрежаста врба, врста дрвета врбе
 Жалосна врба, врста врбе

или

 Врба (Јагодина), насеље града Јагодине, Република Србија
 Врба (Краљево), насеље града Краљева, Република Србија
 Врба (Тутин), насеље у општини Тутин, Република Србија
 Врба (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Врба (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Врба (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Врба (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Република Србија
 Врба (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Врбан (вишезначна одредница)
 Врбања (вишезначна одредница)
 Врбица (вишезначна одредница)
 Врбљани (вишезначна одредница)
 Врбница (вишезначна одредница)
 Врбовац (вишезначна одредница)
 Врбово (вишезначна одредница)